Paul Gray – bassista britannico, membro del gruppo musicale The Damned
Paul Gray – musicista del gruppo musicale Slipknot